Emlékezz!, 2015-ös kanadai–német film
 Emlékezz!, a Született feleségek című amerikai filmsorozat 46. epizódja